Замулин — русская фамилия.

Известные носители 
 Замулин, Валерий Николаевич (род. 1968) — российский историк и писатель.
 Замулин, Роман Александрович (род. 1984) — российский преступник.